Asian Rugby Championship 2017 ist die zweite Ausgabe des jährlichen Rugby-Union-Turniers der Asian Rugby Football Union. An sechs Wochenenden zwischen dem 22. April und dem 3. Juni finden sechs Spiele statt. Turniersieger wurde Japan.

Punkte wurden wie folgt verteilt:
 4 Punkte für einen Sieg
 2 Punkte für ein Unentschieden
 1 Bonuspunkt bei vier oder mehr Versuchen
 1 Bonuspunkt bei einer Niederlage mit weniger als sieben Zählern Differenz

Top 3 

Ergebnisse

Division I

Division II 
 Halbfinale

 Spiel um 3. Platz

 Finale

Division III

West

Ost-Zentral

Weblinks 
 Website der Asian Rugby Championship

Rugby 2017
2017